Карл-Хайнц Урбан (; родился 7 июня 1972 года) — новозеландский актёр кино и телевидения, наиболее известен ролью судьи Дредда в британском фильме «Судья Дредд 3D», доктора Леонарда Маккоя в «Звездном пути», Эомера в трилогии «Властелин Колец», Цезаря и Купидона в сериале «Зена — королева воинов», а также ролью Билли Бутчера в телесериале «Пацаны».

Биография 
Карл-Хайнц Урбан родился в новозеландском городе Веллингтоне в семье немецкого эмигранта, владельца кожевенной мастерской. В возрасте восьми лет впервые появился в передачах на телевидении. Учился в церковной школе, поступил в Викторианский университет в Веллингтоне, закончить который ему помешала стремительно развивающаяся карьера в кино.

Первая роль в кино — в полицейском драматическом сериале «Акула в парке» в 1991 году. В 1993 Карлу была предложена роль в картине «Шортланд-стрит». В середине 1990-х он попал в состав американских телесериалов «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла», снимавшихся по всему миру. Важной ролью для карьеры Карла стала роль фермера в «Цене молока» (2001), благодаря которой его узнали зрители по всему миру.

Личная жизнь 
16 сентября 2004 года женился на гримерше Натали Вихонги. У пары есть два сына: Хантер (родился 16 декабря 2000 года) и Индиана (родился 28 июня 2005 года). Младший сын получил своё имя в честь Индианы Джонса. С Вихонги расстался в июне 2014 года. С ноября 2014 года по 2018  встречался с актрисой Кэти Сакхофф.

Фильмография

Награды и номинации 
 2004 — Премия Гильдии киноактёров США Лучший актёрский состав в игровом кино за роль Эомера в фильме «Властелин колец: Возвращение Короля».

Примечания

Ссылки 
 Карл Урбан на urbanfantasies.net
 Карл Урбан на karlurbanonline.com

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры Новой Зеландии
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне